Stuggart, endomino di Stoccarda
 Stuttgart – squadra ciclistica
 Stuttgart  – centro abitato degli Stati Uniti d'America